Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Top Seed Open 2020 des Damentennis in Lexington. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Lexington (Kentucky)